A 20 405-ös számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Göd közigazgatási területén. Az M2-es autóút 28+500-as kilométerszelvényénél lévő gödi csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről vezet rá a 21 107-es útra, Vác–Hont felől. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 351 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20405
Göd